Саня Мірза і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Лізель Губер і Ліза Реймонд з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

BNP Paribas Open, жінки, парний розряд
BNP Paribas Open 2012